Трудовое () — село,
Остриковский сельский совет,
Токмакский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2325283605. Население по переписи 2001 года составляло 476 человек.

Географическое положение 
Село Трудовое находится на правом берегу реки Токмачка в месте впадения в неё рек Бандурка и Каинкулак,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Остриковка.

История 
 1864 год — дата основания как село Кайкулак.
 В 1945 году переименовано в село Трудовое.

Экономика 
 «Токмакский гранитный карьер», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Известные уроженцы и жители 
 Демченко, Яков Михайлович — советский военачальник, генерал-майор.
 Чечет, Григорий Герасимович — авиаконструктор начала XX века.

Примечания